Adolf Stöcker – politico, teologo e scrittore tedesco
 Helene Stöcker – pacifista e attivista tedesca
 Hermann Stöcker – calciatore tedesco
 Karl Stöcker – calciatore svizzero

Pagine correlate
 Stocker